Sagrada Familia o Sagrada Família (Sacra Famiglia) può riferirsi a:

Architetture 
 Sagrada Família – basilica cattolica di Barcellona

Cinema 
 La sagrada familia – film del 2005 diretto da Sebastián Lelio

Geografia 
 Sagrada Familia – comune del dipartimento di Río Primero, provincia di Córdoba (Argentina)
 Sagrada Família – comune del Rio Grande do Sul (Brasile)
 Sagrada Familia – comune della provincia di Curicó  (Cile)
 Sagrada Família – quartiere dell'Eixample, Barcellona (Spagna)

Musica 
 La Sagrada Familia – traccia dell'album Gaudi dei The Alan Parsons Project del 1987

Televisione 

 Sagrada familia – serie televisiva del 2022 diretta da Manolo Caro

Trasporti 
 Sagrada Família – stazione della metropolitana di Barcellona